Хопман Къп 2013 е 25-ото издание на Хопман Къп – неофициално световно първенство по тенис за смесени двойки. Турнирът започна на 29 декември 2012 в Пърт, Австралия.

Отбори

Групова фаза

Група А 
Всички часове са в местно време (UTC+8)

Класиране

Германия – Австралия

Сърбия – Италия

Италия – Германия

Сърбия – Австралия

Италия – Австралия

Сърбия – Германия 

Резултатът от мача на смесени двойки се зачита като победа с 6 – 0, 6 – 0 за Иванович/Джокович, заради отказването на Хаас преди мача.

Група B 
Всички часове са в местно време (UTC+8)

Класиране

Испания – ЮАР

САЩ – ЮАР

Испания – Франция

САЩ – Франция

САЩ – Испания 

Резултатите се зачитат като победа с 3 – 0 за Испания; 6 – 0, 6 – 0 за Вердаско; 6 – 0, 6 – 0 за Медина Гаригес и 6 – 0, 6 – 0 за Вердаско/Медина Гаригес, поради отказването на Джон Иснър преди началото на срещата САЩ – Испания.

ЮАР – Франция 

Резултатът се зачита като 6 – 0, 6 – 0 за Шийпърс/Андерсън.

Финал

Сърбия – Испания

Външни препратки 
 Официален сайт

ATP Световен Тур 2013
WTA Тур 2013
Хопман Къп